

Кундзіче — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Кундзіче — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства